Транснепту́новый объе́кт (ТНО) — небесное тело Солнечной системы, которое обращается по орбите вокруг Солнца, и у которого среднее расстояние до Солнца больше, чем у Нептуна (30 а.е.).

Транснептуновые объекты образуют пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта.

В 1930 году был открыт Плутон — первый известный науке транснептуновый объект, с момента открытия до 2006 года считавшийся девятой планетой Солнечной системы.

В 1978 году был открыт Харон, спутник Плутона. Следующий транснептуновый объект,  был открыт только в 1992 году — более, чем на 60 лет позже Плутона.

По состоянию на 11 февраля 2021 года известно 3555 транснептуновых объектов.

Крупнейшими из них являются Эрида (по массе) и Плутон (по размеру). Самыми удалёнными ТНО на 2019 год являются объекты 2018 AG37 (FarFarOut) с текущим расстоянием 132,2 ± 1,5 а.е. и 2018 VG18, находящийся на расстоянии 120 а.е. от Солнца. Самой большой известной полуосью орбиты (1455 а.е.), самым большим известным значением афелия (2906,08 а.е.) и самым большим периодом обращения вокруг Солнца (55,5 тыс. лет) обладает транснептуновый объект 2017 MB7. Самое большое значение перигелия (80,5 а.е.) известно у 2012 VP113.

Размеры 
Нептун — самая далёкая известная планета Солнечной системы. Среди известных на 2014 год транснептуновых объектов (ТНО) 4 попадают под определение карликовых планет.

В приведённой ниже таблице перечислены карликовые планеты и другие транснептуновые объекты с диаметром, превышающим 700 км, и приведены их параметры.

Пространственное распределение 
На диаграмме показаны большие полуоси и наклонения орбит ТНО (включая объекты пояса Койпера). В левой части для сравнения помещены кентавры. Резонансные объекты помечены красным цветом.

См. также 
 Список транснептуновых объектов
 Планеты за пределами орбиты Нептуна

Примечания

Ссылки